Le Forum TV mobile est l'ancien nom du Forum des médias mobiles, une association française de professionnels.

Le Forum TV mobile, créé sous l'impulsion du ministère de l'Industrie en 2004, avait pour objectif de favoriser le développement des services de télévision mobile en France. Il regroupait alors les principaux acteurs de la chaîne de valeur de la télévision mobile française : chaînes de télévision, opérateurs mobiles, diffuseurs hertziens et satellite, constructeurs de terminaux mobiles, de réseaux, de logiciels, créateurs de contenus, institut de mesure d’audience, ayants droit (via la Société des auteurs et compositeurs dramatiques).

En 2011, afin de refléter des problématiques plus nombreuses des industriels et médias français, le FTVM est devenu le Forum des médias mobiles. En plus de la télévision mobile, il se penche désormais sur les sujets de la radio numérique, le multimédia dans les transports, etc.

Il est présidé par Janine Langlois-Glandier.

Le groupe des "pionniers" du forum TV mobile en 2007 était constitué des opérateurs de réseaux mobiles et des chaînes de télévision françaises. 

- Groupe Orange : Esther Adler, Creative Marketing Director / Guilhem Caumel, Strategy

- SFR : Thierry Zemour, VP / Guillaume de Lavallade Content Service Director

- Bouygues Télécom : Laurence Sonzogni / Hervé de Tournadre Directeurs de stratégie

- TF1 : Stéphane Mérirès, Projects Director

- France Télévisions : Laurent Souloumiac, CEO France Télévisions Interactive

- Canal + : Jean-Christophe Dekeyser Donze, New Technologies Director

- M6 : Christian Bombrun, Deputy Managing Director, M6 Web

Liens internes 
Janine Langlois-Glandier

Liens externes 
Site du Forum des médias mobiles

Organisation professionnelle en France
Télévision sur téléphone mobile